Castellini puede referirse a:
 Luciano Castellini (* 1945, Milán), futbolista y director técnico italiano.
 Marcello Castellini (* 1973, Perugia), futbolista italiano.
 Miguel Ángel Castellini  apodado «Cloroformo» (* 1947, Santa Rosa) boxeador argentino varias veces ganador mundial en la categoría mediano.
 (Leonardo) "Nardy " Castellini (Castillo), saxofonista cubano, de jazz.
 Luciano Castellini (* 1945), exfutbolista y director técnico italiano.
 Paolo Castellini (* 1979, Brescia), futbolista italiano.

Referencias